Теляду (, «дах») — португальська власна назва.

Топоніми

Теляду (Віла-Нова-де-Фамалікан) — парафія.
 Теляду (Фундан) — парафія.